Ognjanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Ognjanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Ognjanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pazardżik
 Ognjanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Ognjanowo – zbiornik retencyjny w Bułgarii